

Italia

Lazio 
 Chiesa di San Saturnino – Roma

Liguria 
 Chiesa di San Saturnino – Moneglia

Piemonte 
 Chiesa di San Saturnino – Susa

Sardegna 
 Basilica di San Saturnino – Cagliari
 Chiesa di San Saturnino – Goceano, nel comune di Bultei
 Chiesa di San Saturnino – Isili

Spagna 
 Chiesa di San Saturnino – Pamplona